Mondiali 1910 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1910:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1910 – 18ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1910 – 6ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1910 – 15ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1910 – 18ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1910 – 13ª e 14ª edizione, a Düsseldorf e Vienna

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1910 – 14ª edizione